А́лла Вениами́новна Дра́бкина — советская и российская писательница, редактор, драматург, прозаик.

Биография 
Алла Вениаминовна родилась 30 июля 1945 года. Провела детство в Псковской области.

Училась на актёрском факультете ЛГИТМиК.

Работала оператором на машиносчетной станции сталепрокатного завода, хронометражисткой, позже редактором в Доме санитарного просвещения.

Живёт и работает в Санкт-Петербурге (ранее Ленинград).

Творчество 
Первыми публикациями Аллы Драбкиной стали рассказы и повести в журналах «Звезда», «Аврора», где они печатались начиная с 1966 года. Впоследствии большинство этих произведений было издано в авторских сборниках вместе с новыми повестями и рассказами.

Практически все эти произведения полностью реалистические, их действие происходит в советской действительности, приблизительно в то же время, когда они и написаны. Основные темы — взросление, поиск своего места в жизни, моральный выбор. Хотя большинство из этих книг рассчитано на взрослого читателя, некоторые адресованы детям («Волшебные яблоки») или подросткам («Пятнадцать лет мне скоро минет», «Меня не узнала Петровская»).

По рассказу «Далеко до апреля» и повести «... И чуть впереди» были поставлены телефильмы — в последнем случае Драбкина сама выступила в качестве сценариста.

В постсоветский период Драбкиной также написано несколько книг. В 2003 году было издано два детективных романа: «Смерть от кутюр» и «Жена по заказу». Годом позже был напечатан фантасмагорический роман «Русские грибники», посвящённый жизни в позднем СССР и ранней постсоветской России и литературному и иному творчеству в то время. За эту книгу Драбкиной в 2005 году была присуждена премия имени Н.В. Гоголя в номинации «Нос» (лучшее юмористическое или сатирическое произведение).

Член  Союза Писателей Санкт-Петербурга..

Произведения

Романы 
 Марина (1985)
 Смерть от кутюр (2003)
 Жена по заказу (2003)
 Русские грибники (2004)

Повести 
 Здравствуйте, Анна Петровна!
 ... И чуть впереди
 Белый билет
 Пятнадцать лет мне скоро минет… Дневник ученицы 7-а класса Маши Суховой (1968)
 Меня не узнала Петровская (1981)
 Мы стоили друг друга
 Что скажешь о себе?
 Охтинский мост (позднее вошла в состав романа «Марина»)
 Попробуй-ка соври!
 Записки бывшей двоечницы (Кто такая Журавлина)
 Наш знакомый герой (1987)
 Год жареного петуха (1987)

Рассказы 
 Волшебные яблоки (1975)
 Девочка, которая хотела танцевать
 Исключительный человек
 Чёрно-белые улицы
 Васька
 Примака
 Паня и Фома
 Жених из Медведкина
 Жёлтый запах купавы
 Далеко до апреля
 Семёновна (1963; позднее вошёл в состав романа «Марина»)
 Фроська приехала... (1965)
 Гусев (1966)
 Летят перелётные птицы (1968)

Пьесы 
 Начни с гаммы (1979)
 Паня и Фома

Публикации

Книги 
 
 
 
 Драбкина А.В. Дневник Маши Суховой. 1979.

Журнальные публикации

Экранизации 
 1969 год — «Далеко до апреля» (реж. М. Свердлов)
 1976 год — «Рядом с тобой» (реж. Н. Жуков) — экранизация повести «... И чуть впереди»

О ней

Примечания